Kariridraco — род птерозавров из семейства тапеярид, обитавших в нижнемеловую эпоху, включает единственный вид — Kariridraco dianae. Ископаемые остатки были найдены в бразильской  (около  назад). Птерозавр отличался наличием большого костного гребня на голове.

Описание 
Новый род и вид Kariridraco dianae были описаны на основе голотипа MPSC R 1056, довольно полного черепа, нижней челюсти и первых четырех шейных позвонков. Он демонстрирует уникальное сочетание таких особенностей, как необычно высокие и сравнительно короткие носоанторбитальные отверстия, а также предчелюстной гребень, образующий угол около 45 ° по отношению к главной оси черепа. Филогенетический анализ выявил новый таксон как родственный к Tupuxuara из Thalassodrominae, кладу рано дивергировавших тапеярид, которые, по-видимому, были коренными обитателями центральной Гондваны. Включение нового таксона в текущие филогенетические рамки, в дополнение к кластерному анализу сходства фаун птерозавров раннего мелового периода, указывает на то, что Гондвана является центром происхождения Tapejaridae, и показывает, что сообщества птерозавров подверглись воздействию крупномасштабных тектонических факторов. Голотип обнаружен в бразильской . Возраст её дискуссионный () и находится на границе аптского яруса  и альбского яруса ( назад).

Этимология 
Родовое название происходит от имени местного народа племени карири с плато Арарипе, в то время как видовое имя дано в честь Дианы Принс, альтер эго супергероини Чудо-женщины из комикса издательства DC Comics.

Филогения 
Филогенетический анализ, проведённый авторами открытия, позволяет поместить Kariridraco в состав таксона Thalassodrominae, которое было восстановлено как подсемейство из семейства Tapejaridae. Их кладограмма представлена ниже:

См. также 
 Список птерозавров
 Филогения птерозавров

Примечания

Литература 
 
 
Тапеяриды
Монотипические роды архозавров
Птерозавры мелового периода
Ископаемая фауна Южной Америки
Фоссилии, описанные в 2021 году
Фоссилии из меловых отложений Бразилии